Кома́нда (від  — «доручаю», «наказую») — багатозначний термін, що може мати одне з таких значень:

 Команда — керівний сигнал, який ініціює виконання певної операції.
 Команда (військова справа) — усний наказ або розпорядження начальника (командира), виражений в короткій формі. Також тимчасова або постійна (штатна) військова організаційна одиниця (група військовослужбовців) в частинах (на кораблях), з'єднаннях, різних воєнізованих та невоєнізованих формуваннях, що призначена для виконання певних завдань, службових обов'язків або яких-небудь робіт.
 Команда (програмування) — в мовах програмування вираз, який визначає одну операцію та її операнди.
 Команда (організація) — це об'єднання однодумців, які керуються спільною метою.
 Бойова команда — група військовослужбовців, які об'єднані для виконання сумісного бойового завдання;
 Суднова команда, команда корабля — рядові члени екіпажу;
 Абордажна команда — спеціально підготовлена група, оснащена спеціальним абордажним спорядженням;
 Аеродромна команда — група авіаційно-технічних фахівців, що працює безпосередньо на льотному полі;
 Призова команда — спеціально виділена зі складу свого екіпажу група моряків, яка направляється на захоплений або знайдений безгосподарний корабель або судно.
 Спортивна команда — група спортсменів, які об'єднані для спільних виступів або тренувань.
 «Команда» — всеукраїнська спортивна газета.
 Команда EQUITES — група українських мандрівників-екстремалів. EQUITES в перекладі з латинської означає «вершники».
 Команди переходу — різновид команд передачі управління в архітектурах системи команд ЕОМ, які змінюють послідовний порядок виконання програми (тобто перезавантажують лічильник команд адресою, записаною в самій команді переходу, а не збільшуючи його значення на довжину поточної команди).
 Об'єднана команда — група спортсменів, що разом представляли 12 з 15 колишніх радянських республік на літніх та зимових Олімпійських іграх 1992 року.

Кінематограф 
 «Команда А» — американський бойовик режисера Джо Карнагана.
 «Команда А» — популярний американський комедійно-пригодницький телевізійний серіал.
 «Команда Шаркі» — американський бойовик 1981 року.

Посилання 
 Команда  //